A Maga foi uma cooperativa independente de dubladores muito ativa no cenário da dublagem de São Paulo, durante os anos de 1980 e começo dos anos de 1990, funcionando inicialmente nos estúdios da TVS e depois na Marshmallow, a Maga (abreviatura de Marcelo Gastaldi, proprietário da empresa) foi fundada logo após o fechamento dos estúdios Com-Arte e surgimento da Elenco, também ligados à emissora de Silvio Santos. Ambas companhias de dublagens, utilizaram o mesmo elenco de dubladores, estúdios e equipamentos, com a diferença que a Maga foi fundada pelo dublador Marcelo Gastaldi e a Elenco pelo também dublador Felipe Di Nardo.

A Maga dublou várias produções, sendo que as mais famosas foram, sem dúvida, os seriados Chaves e Chapolin. Infelizmente, a abertura das produções com o slogan da empresa: "Versão Maga, dublada nos estúdios da TVS" foi constantemente cortada, justamente por facilitar o comércio do produto entre os outras emissoras. Boa parte das dublagens da Maga perdeu-se ou se limita à transmissão em televisão, tendo poucas produções lançadas em DVD ou VHS com a dublagem Maga.

História
Em 1977, ocorreu a maior greve no meio da dublagem. Profissionais do Rio de Janeiro e São Paulo pararam e vários donos de estúdios não queriam reajustar o salário dos dubladores.

Então após a greve, no ano de 1979, são criadas as séries independentes de dubladores, que resolvem dublar as empresas que foram a favor os artistas - apesar de terem sido obrigadas depois a pagá-los da devida forma que mereciam. Com o desenrolar dos fatos, os dubladores mais militantes foram impedidos de voltarem a dublar em determinadas empresas, o que resultou na criação da cooperativa Com-Arte, em São Paulo, sob a direção do veterano João Ângelo.

Paralelo a isso, a TVS, liderada por Salathiel Lage, passa a adotar um novo sistema de dublagem, que trabalhava com Videotape, enquanto as outras empresas ainda usavam o celuloide. A TVS tornou-se pioneira na técnica e, aproveitando da redução de custos e do processo de trabalho mais ágil, criou um forte núcleo de dublagem na emissora.

Sem criação de vínculos empregatícios, a TVS passou a contratar cooperativas de dubladores que faziam todo trabalho de dublagem com os equipamentos dos estúdios da emissora. A Com-Arte foi a primeira empresa a vincular-se a TVS e permaneceu até início dos anos de 1980, ficando inativa posteriormente. Em seu lugar, surgiram outras prestadoras de serviço dentro da TVS, como a Elenco e a Maga. A Elenco foi criada pelo dublador Felipe Di Nardo e permanece ativa até final da década de 1980. As prestadoras de serviço funcionaram dentro do núcleo de dublagem da TVS, mas eram pequenas empresas que tinham a sua marca e abriam suas produções com seus slogans.

Posteriormente, no final dos anos oitenta, a TVS encerra com as atividades de seu estúdio de dublagem e passa a importar dublagens de outras empresas - o que leva ao fechamento da Elenco.

A Maga ganhou uma sobrevida dublando na Marshmallow, em São Paulo, Estúdios de Mário Lúcio de Freitas, amigo pessoal de Marcelo Gastaldi, dono da Maga, porém deixou de existir após o falecimento de seu fundador e dono em 1995, após mais de 15 anos de trabalho.

Boatos 
Há um tempo, surgiu um boato de que a Maga teria se tornado a Marshmallow, pelo fato de que a Maga, a partir do fechamento dos estúdios da TVS, passou a alugar e funcionar nos estúdios da Marsh Mallow, fato esse que não é muito comum no meio de dublagem, a Marshmallow foi fundada em 1988, muito antes da morte de Marcelo Gastaldi e o fechamento da Maga.

Ligações externas 
Central RetrôTV
Chespirito Oficial
Site oficial de Mário Lúcio de Freitas
Casa da Dublagem

Estúdios de dublagem extintos do Brasil